Здиховський Анатолій Олегович ( 1950) — український художник-оформлювач.
 Здиховський Олег Опанасович (1914—1979) — український радянський скульптор.
 Здиховський Олександр Панасович (1907—1990) — український радянський театральний режисер.